Akad (miasto) – starożytne miasto w Mezopotamii 
 Akad (kraina) – starożytna kraina w Mezopotamii